Zeepaardjes: geslacht hippocampus van in (sub-)tropische wateren levende zeevissen
 Langsnuitzeepaardje: bepaald soort zeepaardje (Hippocampus ramulosus synoniem: H. guttulatus), ook wel gewoon zeepaardje genoemd, dwaalgast in het Nederlandse kustwater